Эухенио Альварес Дюмон (; 1864, Тунис — 1927, Буэнос-Айрес, Аргентина) — испанский художник, иллюстратор, график.

Биография 
Старший брат художника Сезара Альвареса Дюмона.

Обучался в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде, а затем в Испанской Академии в Риме. Под влиянием работ художников Альма Тадема и Висенте Пальмароли, писал, в основном, картины исторического жанра.

В 1898 году вместе со своим братом Сезаром отправился в Северную Африку; посетил Марокко и Алжир. Затем, поселился в Париже, позже вернулся на родину в Мадрид.

Участник многих выставок. В 1910 году был приглашён принять участие в выставке испанского искусства по случаю 100-летия со дня основания Буэнос-Айреса.

В 1887 году был награждён бронзовой медалью, а в 1892 году — серебряной медалью Национальной выставки изящных искусств в Мадриде.

Творчество 

Э. Альварес Дюмон специализировался, в основном, на исторической (чаще всего связанной с наполеоновскими пиренейскими войнами), жанровой и костумбризской живописи. Баталист. Автор ряда картин на восточные темы.

Примечания

Ссылки 
 Álvarez Dumont, Eugenio

Художники-баталисты Испании
Художники-ориенталисты
Художники исторического жанра Испании
Художники-жанристы Испании
Художники романтизма
Графики Испании
Художники-иллюстраторы Испании
Художники-реалисты